Финал Кубка Германии по футболу 2016 года — заключительный матч розыгрыша Кубка Германии сезона 2015/16. Матч состоялся 21 мая 2016 года на «Олимпийском стадионе» в Берлине. В нём приняли участие дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария».

Путь к финалу

Отчёт о матче 

Помощники судьи:
Доминик Шаль
Марсель Пельгрим
4-й судья:
Бастиан Данкерт

Примечания

Ссылки 
 Сайт немецкого футбольного союза

Спорт в Германии в 2016 году
Футбол в Европе в 2016 году
2016
Спортивные соревнования в Берлине
Май 2016 года
События 21 мая